Дринска регата може да се односи на:
 Дринска регата (Бајина Башта), регата на реци Дрини, коју организују СТЦ „Бајина Башта” и општина Бајина Башта
 Дринска регата (Љубовија), регата на реци Дрини коју организује удружење „Дринска регата” из Љубовије
 Дринска регата „Дрински слалом”, регата на реци Дрини коју организује општина Братунац